Dulcimer kan have flere betydninger:

Musikinstrumenter
Dulcimer (appalachian) – tre- eller firstrenget musikinstrument.
Dulcimer (hammer) – Citar, flerstrenget musikinstrument, over fire strenge.

es:Salterio
it:Salterio